Rafael Rodríguez Albert (Alacant, 1902 - Madrid, 1979), compositor valencià
 Rafael Rodríguez Castro (Ponteareas, 1966), futbolista gallec 
 Rafael Rodríguez Méndez (Granada, 1845 - Barcelona, 1919), metge i polític andalús establit a Catalunya 
 Rafael Rodríguez Urrusti (Oviedo, Astúries, 1922 - 2000), escultor espanyol